Abraham Wirszubski (1871–1943) – polski lekarz psychiatra
 Chaim Wirszubski (1915–1977) – izraelski teolog